Palácio Anchieta (Espírito Santo) — sede do poder executivo do estado do Espírito Santo

 Palácio José de Anchieta — sede do poder executivo do município de Magé

Desambiguação